Рустем Шамильевич Хасанов (род. 8 марта 1956 года, Мелекесс, Ульяновская область, РСФСР, СССР) — российский -, ректор КГМА (с 2016 года), член-корреспондент РАН (2016).

Биография 

Родился 8 марта 1956 года в Мелекессе (сейчас — Димитровград) Ульяновской области.

В 1979 году — окончил Казанский государственный медицинский институт, специальность — лечебное дело.

С 1979 по 1985 годы — врач-хирург отделения неотложной хирургии Казанской городской больницы № 15.

С 1985 по 2015 годы — главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера Министерства здравоохранения РТ.

В 1991 — защитил кандидатскую диссертацию, тема: «Применение электрохимически активированного 0,3 % KCl в лечении гнойных ран».

В 2001 году — защитил докторскую диссертацию, тема: «Злокачественные новообразования и совершенствование управления онкологической службы крупного промышленного региона».

С 2003 по настоящее время — работает в Казанской государственной медицинской академии, заведующий кафедрой онкологии, радиологии и паллиативной медицины, с 2015 по 2016 годы — и. о. ректора, с ноября 2016 года — директор КГМА — филиала РМАНПО.

С 2008 года — по совместительству директор Приволжского филиала Российского онкологического научного центра имени Н. Н. Блохина РАМН.

В 2016 году — избран членом-корреспондентом РАН.

Владеет немецким языком.

Научная деятельность 

Cпециалист в области онкологии, организации онкологической службы.

Автор более 400 печатных работ, в том числе 10 монографий и практических пособий для врачей.

Главный онколог Поволжского федерального округа и Республики Татарстан, председатель правления ассоциации онкологических учреждений Приволжского федерального округа, член правления ассоциации онкологов РФ.

Главный редактор журнала «Поволжский онкологический вестник».

Награды 
 Заслуженный врач Российской Федерации
 Заслуженный врач Республики Татарстан
 Государственная премия Республики Татарстан в области науки и техники (2003, 2020)
 Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники (в составе группы, за 2008 год) — за разработку и внедрение в клиническую практику методов прогноза и рациональной лекарственной терапии злокачественных опухолей на основании изучения молекулярно-биологических маркеров
 Премия «Призвание», номинация «За создание нового направления в медицине» (2012)
 Медаль «В память 1000-летия Казани» (2005)
 Золотая медаль имени Н. Н. Блохина (2014)
 Медаль «За доблестный труд» (2015)
 Благодарность президента Республики Татарстан (2016)

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Казанского медицинского университета
Преподаватели Казанской государственной медицинской академии